Alexander Nasmyth ist der Name folgender Personen:

* Alexander Nasmyth (Maler) (1758–1840), schottischer Maler
 Alexander Nasmyth (Mediziner) (1789–1849), britischer Anatom